John Newman – brytyjski piosenkarz i muzyk (ur. 1990 r.)
 John Henry Newman – angielski kardynał, filozof (ur. 1801 r.)